Шелл національний фольклорний фестиваль — () — щорічний етнічний фольклорний фестиваль в Австралії.
 Royal Dutch Shell — публічна компанія, відома як просто Shell (Шелл).
 shell — інтерфейс командного рядка в Юнікс-подібних операційних системах.
 Оболонка операційної системи

Топоніми 
 Шелл — льодовик на схилах вулкана Бірд, на острові Росса (Антарктида).

Шелл () — прізвище.

Відомі носії 
 Максиміліан Шелл (1930—2014) — австрійський актор, продюсер і режисер.
 Марія Шелл (1926—2005) — швейцарська актриса австрійського походження, старша сестра Максиміліана Шелла.